Este artigo lista os convocados para a Copa América Centenário, competição que será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 3 e 26 de junho de 2016.

As equipes que disputarão o torneio enviaram uma lista provisória de jogadores convocados a partir do dia 4 de maio. As convocações definitivas foram enviadas à CONCACAF no dia 20 do mesmo mês.

Grupo A

Colômbia 
Convocação anunciada em 20 de maio de 2016.

Treinador:  José Pékerman

Costa Rica 
Convocação anunciada em 16 de maio de 2016.

Treinador:  Óscar Ramírez

Paraguai 
Treinador:  Ramón Díaz

Estados Unidos 
Convocação anunciada em 21 de maio de 2016.

Treinador:  Jürgen Klinsmann

Grupo B

Brasil 
Convocação anunciada em 5 de maio de 2016.

Treinador:  Dunga

Equador 
Convocação anunciada em 18 de maio de 2016.

Treinador:  Gustavo Quinteros

Haiti 
Convocação anunciada em 21 de maio de 2016.

Treinador:  Patrice Neveu

Peru 
Convocação anunciada em 20 de maio de 2016.

Treinador:  Ricardo Gareca

Grupo C

Jamaica 
Convocação anunciada em 20 de maio de 2016.

Treinador:  Winfried Schäfer

México 
Convocação anunciada em 17 de maio de 2016.

Treinador:  Juan Carlos Osorio

Uruguai 
Convocação anunciada em 13 de maio de 2016.

Treinador:  Óscar Tabárez

Venezuela 
Convocação anunciada em 22 de maio de 2016.

Treinador:  Rafael Dudamel

Grupo D

Argentina 
Convocação anunciada em 21 de maio de 2016.

Treinador:  Gerardo Martino

Bolivia 
Convocação anunciada em 21 de maio de 2016.

Treinador:  Julio César Baldivieso

Chile 
Convocação anunciada em 16 de maio de 2016.

Treinador:  Juan Antonio Pizzi

Panamá 
Convocação anunciada em 9 de maio de 2016.

Treinador:  Hernán Darío Gómez

Ver também
 Copa América Centenário

Copa América Centenário